

Айнатас — село, Жигергенський сільський округ, Казигуртський район, Туркестанська область
 Айнатас — село, Кизилкіянський сільський округ, Казигуртський район, Туркестанська область